Abacus (rekentuig), telraam
Abacus (architectuur), een dekplaat van een kapiteel
Magische abacus, zie Magisch vierkant